

Geografia 
Ottina – torrente del Piemonte

Persone
 Giuseppe Ottina – allenatore di calcio italiano